Iramba peut désigner :
 le district d'Iramba, un district de Tanzanie
 l'iramba (ou nilamba), une langue bantoue
 les Iramba, une population de Tanzanie.